Reconhecida como uma das melhores revistas sobre futebol do mundo, desde 1982 entrega o prémio de Melhor jogador do ano. O prémio de melhor jogador é um dos três mais reconhecidos do mundo, junto com a Bola de ouro da revista France Football e o prémio de melhor jogador do mundo pela FIFA.

 Futebolistas do ano:

   4. Diego Maradona         Barcelona
   5. Karl-Heinz Rummenigge  West Germany/Bayer de Münique
   6. Kenny Dalglish         Liverpool
   7. Felix Magath           West Germany/Hamburger SV
   8. Bryan Robson           Manchester United
   9. Charlie Nicholas       Celtic Glasgow/Arsenal
   10.Erwin Vandenbergh      Anderlecht

overview file

Ver também 
World Soccer Prémios - Futebolista do ano 1982
World Soccer Prémios - Futebolista do ano 1984

Ligações externas 
 
   Jogador do ano em ogol.com.br
Futebolista do ano World Soccer 1983

Prémios de futebol do Reino Unido